L’Emmy du meilleur acteur invité peut faire référence à :

 Emmy du meilleur acteur invité dans une série comique
 Emmy du meilleur acteur invité dans une série dramatique